Mosser ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mosser (1937–2022), österreichischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Bernd Liepold-Mosser (* 1968), österreichischer Regisseur, Autor, Ausstellungsmacher und Produzent
 Birgit Mosser-Schuöcker (* 1972), österreichische Juristin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 Russell A. Mosser (1917–2011), US-amerikanischer Dokumentarfilmproduzent

Siehe auch:
 Moser
 Mosse